Nom de dos reis d'Urartu:
 Menua I 805-785 (associat abans de 805)
 Menua II vers 600-585